Willingham désigne notamment :

Patronyme 

 Bill Willingham (1956-), scénariste de bande dessinée américain ;
 Calder Willingham (1922-1995), scénariste américain ;
 DeAngelo Willingham (1987-), joueur américain de football américain ;
 Josh Willingham (1979-), joueur de baseball américain ;
 Noble Willingham (1931-2004), acteur américain ;
 Travis Willingham (1981-), acteur américain.

Toponyme 

 Willingham, village anglais situé dans le Cambridgeshire au Royaume-Uni.